Николай Репнин-Волконский:
 Репнин-Волконский, Николай Васильевич (1834—1918) — член Государственного Совета.
 Репнин-Волконский, Николай Григорьевич (1778—1845) — государственный деятель, генерал-губернатор Малороссии.